Astrosphaeriella — рід грибів родини Astrosphaeriellaceae. Назва вперше опублікована 1913 року.

Класифікація 
До роду Astrosphaeriella відносять 65 видів:

Примітки

Джерела 
 Sydow, H.; Sydow, P. 1913. Novae fungorum species - X. Annales Mycologici. 11:254-271 - P.260

Роди грибів